Jiří Růžek (Litoměřice, 29 augustus 1967) is een Tsjechische naaktfotograaf.

Werk 
Hij begon met het maken van naaktfoto's in 1995. In 2004 verhuisde hij naar Praag, waar hij nu nog steeds woont en werkt. Hij woont samen met architect en fotograaf Ludmila Foblová.

Zijn werk valt vooral op door de zwart-wit artistieke naaktfoto's en portretten. Sinds 2006 worden zijn foto's gepubliceerd in verschillende papieren en digitale media. In 2004 – 2005 fotografeerde hij enkele bodypaint series in samenwerking met de Kroatische artiest Tea Hatadi. Hij creëert ook 3D anaglyph foto's. In juli 2009 won zijn foto getiteld České středohoří (Boheems Middelgebergte – de titel doet denken aan het gebied waar hij geboren is) de hoofdprijs in de wedstrijd Akty X Beste naaktfoto van het magazine Reflex.

Prijzen 
Akty X – 1e prijs (Reflex magazine beste naaktfoto).

Boeken
 Transit (2009, Euphoria Factory, Japan) ISBN 978-4-06-379405-2
 Nude Photography (2010, Loft Publications, Spanje/Frechmann GmbH., Duitsland) ISBN 978-84-92731-00-8
 Dame tus ojos (2011, Random House, Spanje) ISBN 978-84-253-4574-6
 Fetish Fantasies (2011, Feierabend Unique Books, Duitsland) ISBN 978-3-939998-77-8
 Pussymania (2011, Edition Skylight, Zwitserland) ISBN 978-3-03766-622-7

Afbeeldingen

Externe links 
 Officiële website
 Univers d'Artistes interview

Tsjechisch fotograaf